Punktsnäckor (Punctidae) är en familj av snäckor. Punktsnäckor ingår i ordningen landlungsnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Punctidae 105 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor